O Commissariat à l'énergie atomique (CEA) é um organismo de pesquisa público francês (nos domínios da energia, da defesa, das tecnologias da informação e da saúde) instalado em 9 locais na França. Os principais centros de estudos estão em Saclay (Île-de-France), em Cadarache (Provence) e em Grenoble.

Ciência e tecnologia na França